Dakonsin peut désigner :
Dakonsin, la commune du département de Gounghin au Burkina Faso ;
Dakonsin, la commune du département de Tensobentenga au Burkina Faso.

Homonymie de localités